Uffington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Uffington, communauté non incorporée du comté de Monongalia en Virginie-occidentale

Uffington, village du district de South Kesteven dans le Lincolnshire
Uffington, village du Oxfordshire
Uffington, village du Shropshire

Voir aussi

Cheval blanc d'Uffington, plus ancien géoglyphe anglais

Homonymie de toponyme